Везір, Візир – міністр султана, член Дивану.
 Везір-і азам – головний везір.

Див. також
 Абдул-Рахман Везіров, Абдул-Рахман Халіл огли Везіров (азерб. Əbdül-Rəhman Xəlil oğlu Vəzirov; 26 травня 1930) — радянський та азербайджанський політичний діяч.